Groschopp ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Groschopp (* 1972), deutsche Handballspielerin
 Horst Groschopp (* 1949), deutscher Kulturwissenschaftler
 Richard Groschopp (1906–1996), deutscher Filmregisseur und Kameramann